José Mauro (Cataguases, 28 de junho de 1916 - ?, 30 de abril de 2004) foi um radialista brasileiro.

Criador de inúmeros programas, integrou a equipe pioneira da Rádio Nacional e posteriormente fez carreira nas Emissoras Associadas. Lançou o vitorioso modelo conhecido como "música, exclusivamente música" na Rádio Tamoio do Rio de Janeiro, depois implementado com absoluto sucesso na Rádio Mineira de Belo Horizonte.

Irmão do cineasta Humberto Mauro, era casado com a também mineira Carmen Lygia Silveira Mauro, falecida em 3 de Abril de 2006, com quem teve três filhos: Caetano, Sônia Maria e Lígia Maria.

Ligação externa

Naturais de Cataguases
Radialistas de Minas Gerais